Sleeper cell kan avse: 

Sleeper cell (grupp) – en liten grupp av personer som tillfälligtvis är inaktiv.
Sleeper Cell (tv-serie) – namnet på en TV-serie.
Sleeper Cell (bok) – titel på en novell skriven av Jeffrey Anderson.